

Колакі — село в гміні Млинаже Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Колакі — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Колакі — село в гміні Барчево Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства